Melville kan syfta på:

Personer
 Herman Melville (1819–1891), amerikansk författare
 Jean-Pierre Melville (1917–1973), fransk regissör
 Kerry Reid (född Melville 1947), tennisspelare

 Pieter Melvill van Carnbee
 Mike Melvill
 Henry Dundas, 1:e viscount Melville
 Robert Dundas, 2:e viscount Melville

Geografi

Antarktis 

 Melville (bergstopp), 
 Melville (udde),

Australien 

 Melville (region), Western Australia,

Kanada 

 Melville, Saskatchewan, ort,

USA 

 Melville, Louisiana, Saint Landry Parish, 
 Melville, New York, ort, Suffolk County, 
 Melville, Rhode Island, Newport County,

Se även 
 Melville Island, flera